DJF steht für:

 Deutsche Jazz Föderation
 Deutsche Jugendfeuerwehr, siehe Jugendarbeit in der Feuerwehr #Organisation der Deutschen Jugendfeuerwehr
 Dschibuti-Franc

Abkürzung